Динамическая логика:
 в информатике динамическая логика (модальная логика) — раздел модальной логики, описывающий систему рассуждений, в явной форме учитывающей динамику объектов
 в цифровой электронике динамическая логика (цифровая электроника) — методология проектирования комбинационных схем.